Litou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Litou (socken), Hunan, 
 Litou (sockenhuvudort i Kina, Hunan Sheng), 

Robotskapade Kinaförgreningar